Veo TV était une chaîne de télévision espagnole généraliste privée. Elle fait partie du groupe Veo Televisión.

Histoire 

Le , lors du lancement de la télévision numérique en Espagne, la chaîne VEO est créée.

Au , la chaîne Sony TV en VEO est créée. 

Au , la chaîne de télé-achat Tienda en VEO est créée.
 
Depuis , la chaîne s'appelle Veo7.

La chaîne arrêtera ses émissions à partir du . Le canal a été repris par Ehs.TV, une chaîne de télé-achat.

La chaîne est revenue le  sous le nom de Veo TV.

Le , la chaîne disparaît définitivement, remplacée par Discovery MAX.

Identité visuelle (logo) 
Le , la chaîne modifie son logo.

Programmes

Notes et références

Voir aussi 

 Marca TV
 13 TV

Liens externes 
 

Chaîne de télévision disparue en Espagne
Unidad Editorial
Chaîne ou station de télévision fondée en 2005
Chaîne ou station de télévision disparue en 2012